Magical Mystery Tour es el título de una canción, una película, un EP y un álbum de la banda británica de rock The Beatles:

 Magical Mystery Tour (película).
 Magical Mystery Tour (EP).
 Magical Mystery Tour (álbum).
 «Magical Mystery Tour» (canción).